Haarkleid steht für:
 Haarkleid, für die behaarte Haut siehe Fell

Siehe auch:
 Für die ähnlich geschriebene unbewohnte estnische Insel siehe Harklaid